Boross Géza (1886–1955) színész, komikus, kabarészínész
 Boross Géza (1908–1971) festő